Департаментите са административни единици, съставни подразделения на регионите във Франция. Също както регионите, те се управляват от общински съвет, избиран за 6 години с преки избори. Основната роля на този съвет е финансирането икономическата и социалната сфера. Главният град на департамента носи името префектура. Правителството е представено в департамента от назначение от него префект. В работата си префектът се подпомага от няколко заместник префекти, със седалища в окръжните градове.

Франция е разделена на 101 департамента, 96 от които са на територията на Европа и 5 са отвъдморски. Департаментите са номерирани според подредбата им по азбучен ред, като тези номера се използват в пощенските кодове и номерацията на превозните средства.

Повечето от департаментите имат площ от 4000 до 8000 km² и население между 250 000 – 1 000 000 жители. Най-големият по площ департамент е Жиронд (10 000 km²), а най-малкият – Париж (105 km², като не са включени предградията). Най-големият по население департамент е Нор (2 550 000 жители), а най-малкият – Лузер (74 000).

Като териториални единици департаментите са създадени след Френската революция, на 4 януари 1790 г., с цел да се заменят съществуващите по това време провинции с по-рационална административна система, като по този начин се заличават следите от предходния режим, заличават се културните разлики между различните провинции и се създава по-хомогенна нация. Първоначално техният брой е бил 83, но по време на Империята е достигнал 130. След падането на Империята през 1815 г. департаментите стават 86, а през 1860 г. се прибавят Ница и Савоя. Реорганизациите на Парижкия регион (1964 г.) и Корсика (1976 г.), свързани с разделянето на съществуващите департаменти на няколко по-малки, прибавят нови 6 департамента.

Списък на департаментите 

Забележки:

1. Когато е създаден департаментът Вал д’Оаз, префектурата е разположена в гр. Понтоаз, но по-късно е преместена в близкия гр. Сержи.

2. Задморските територии, които са бивши колонии на Франция, имата еднакъв статут с департаментите в метрополията. Те са част от френската държава и Европейския съюз, въпреки че за тях важат някои по-специални правила. Всяка от тях образува отделен регион и едновременно с това – департамент.